Zum Begriff Mohaghegh siehe:

Mehdi Mohaghegh 
Mostafa Mohaghegh Damad

Muhaqqaq